Сливница Површ може бити:

 Сливница Површ (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Сливница Површ (Требиње), насељено мјесто у граду Требиње, Република Српска, БиХ